Antić (serbisch-kyrillisch Антић) oder Antic ist der Familienname folgender Personen:

 Andrej Antic (* 1967), deutscher Sportjournalist
 Boško Antić (* 1944), jugoslawischer Fußballspieler
 Čedomir Antić (* 1974), serbischer Politiker
 Dejan Antić (* 1968), serbischer Schachspieler
 Goran Antic (* 1985), Schweizer Fußballspieler
 Joseph Antic (1931–2016), indischer Hockeyspieler
 Maya Antic (* 1986), deutsche Schauspielerin
 Miroslav Antić (1932–1986), jugoslawischer Schriftsteller, Journalist und Maler
 Paul Bosc d’Antic (1726–1784), französischer Mediziner und Chemiker
 Pero Antić (* 1982), serbisch-mazedonischer Basketballspieler
 Radomir Antić (1948–2020), serbischer Fußballspieler und -trainer
 Sava Antić (1930–1998), jugoslawischer Fußballspieler und -trainer
 Slobodan Antić (* 1950), jugoslawischer Fußballspieler
 Svetlana Mugoša-Antić (* 1964), montenegrinische Handballspielerin 
 Vicko Antić (1912–1999), jugoslawischer Offizier
 Zoran Antić (* 1975), serbischer Fußballspieler

ANTIC steht für:
 Atari ANTIC, Grafikbaustein